Moosmühlbach ist ein Gewässername 
 Moosmühlbach (Moosgraben), rechter Zufluss des Moosgrabens in Straubing, Bayern
 Moosmühlbach (Obinger See), Hauptzufluss des Obinger Sees in Obing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Moosmühlbach (Seelesgraben), linker Zufluss des Seelesgrabens in Oberstaufen, Bayern
 Moosmühlbach (Westliche Günz), rechter Zufluss der Westlichen Günz bei Ottobeuren, Bayern